Während des Pazifikkriegs kam es mehrmals zu einer Schlacht um Bataan:

 Schlacht um Bataan (1942), in welcher die japanische Armee die Halbinsel während der Invasion der Philippinen von den Vereinigten Staaten eroberte.
 Schlacht um Bataan (1945), in welcher die Amerikaner die Halbinsel während der Schlacht um Luzon zurückeroberten.